Donghui bezeichnet:

 Donghui (Lancang) (东回镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Lancang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Donghui (Pingding) (东回镇), Großgemeinde im Kreis Pingding in der chinesischen Provinz Shanxi
 Donghui (Xing) (东会乡), Gemeinde im Kreis Xing in der chinesischen Provinz Shanxi
 Donghui (Xitang) (东汇村), Dorf in der Großgemeinde Xitang in der chinesischen Provinz Zhejiang